Lazuri se poate referi la:
 :
 Lazuri, județul Dâmbovița
 :
 Lazuri, Gorj
 Biserica de lemn din Lazuri, comuna Scoarța, județul Gorj
 :
 Lazuri (), o localitate în județul Alba
 Lazuri (), o localitate în județul Alba
 Lazuri (), județul Sălaj, Transilvania
 Biserica de lemn din Lazuri
 Comuna Lazuri
 Lazuri (, ), județul Satu Mare, Partium, Transilvania
 Biserica de lemn din Lazuri, județul Satu Mare, Partium, Transilvania
 Lazuri (), județul Bihor, Crișana/Partium, Transilvania
 Comuna Lazuri de Beiuș, o comună în județul Bihor, Crișana/Partium, Transilvania
 Lazuri de Beiuș (), un sat în județul Bihor, Crișana/Partium, Transilvania
 Biserica de lemn din Lazuri de Beiuș, județul Bihor, Crișana/Partium, Transilvania
 Râul Lazuri (sau: Râul Șoimuș), județul Bihor/Bazinul Crișuri, un curs de apă, afluent al râului Roșia
 Lazuri (), județul Arad, Crișana/Partium, Transilvania
 Biserica de lemn din Lazuri, județul Arad, Crișana/Partium, Transilvania

Vezi și 

 laz (pl. lázuri)
 Laz
 Lazu
 Lăzureanu
 Listă de nume românești - litera L

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave